Бе́сков (, ) — город в Германии, районный центр; расположен в земле Бранденбург, у выхода Шпрее из Швилунгского озера.

Входит в состав района Одер-Шпре.  Занимает площадь 77,15 км². Официальный код — 12 0 67 036.

Город подразделяется на 7 городских районов.

История 

Город основан в  XII веке. В XIII веке появилась крепость. Высота стен крепости - 4 метра, толщина - 6 метров. Крепостная стена внутри полая. Впоследствии пустоты были приспособлены для проживания.  По преданиям, в церкви этого городка был благословлен Ливонский орден в поход на Русь. В 1368 году город Бесков был присоединен Карлом IV к Богемии, а в 1558 году перешел к бранденбургским курфюрстам.

В начале XX века был известен своими суконными и шерстяными фабриками.

Демография

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Литература 
 

Города Бранденбурга
Районные центры Бранденбурга